Anamixis är ett släkte av kräftdjur. Anamixis ingår i familjen Leucothoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Anamixis